La Vérité sur Bébé Donge est un roman de Georges Simenon (1942).
 La Vérité sur Bébé Donge est un film d'Henri Decoin (1952), adapté de Simenon.